N23 kan verwijzen naar de volgende verkeerswegen:
 N23 (België)
 N23 (Frankrijk)
 N23bis (Frankrijk)
 N23 (Ierland)
 N23 (Luxemburg)
 N23 (Nederland), werknaam voor een deels gerealiseerde verbinding bestaande uit
 Provinciale weg 194
 Provinciale weg 307
 N23 (Oekraïne)
 N23 (Zwitserland)